Elena Ruiz Guitart, muntadora de cinema catalana.
 Elena Ruiz Barril, jugadora de waterpolo catalana.
  Elena Ruiz Sastra, directora del MACE Museu d'Art Contemporani D'Eivissa